Der CONCACAF-Nations-Cup 1965 war die zweite Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und fand vom 28. März bis 11. April in Guatemala statt. Gespielt wurde in Guatemala-Stadt. Die sechs Teilnehmer spielten in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden den Turniersieger aus.

Qualifikation 
Alle Spiele in San Salvador (El Salvador).

|}

|}
Weitere Qualifikationsspiele sind nicht bekannt.

Finalrunde 

|}

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Spieldetails zum Turnier 1965 auf rsssf.com

Nations Cup 1963
Fußball (Guatemala)
Sportveranstaltung in Guatemala-Stadt
Fußballveranstaltung 1965